JSPWiki est un moteur de wiki réalisé sous la forme d'une application Java EE (composant de Java), servlets et JSP. Il a été écrit par Janne Jalkanen et réalisé sous les termes de la licence Licence Apache. 
Ce projet est en train de passer sur l'incubateur de projets de l'Apache Software Foundation.

Le système de portail de serveur de Sun l'intègre comme l'une de ses applications principales. JSPWiki est principalement utilisé pour les intranets d'entreprises et possède une communauté de développeurs incluant l'Institut i3G de l'Université Heilbronn

Historique 
Janne Jalkanen débuta le développement de JSPWiki en 2001. Ce logiciel est utilisé par plusieurs entreprises et universités, principalement comme projet wiki ou application de gestion de la connaissance. Sun Microsystems a intégré JSPWiki sur son portail de logiciel serveur. En raison de la simplicité de l'installation, de nombreuses personnes l'utilisent en privé pour organiser leur information personnelle (exemple : comme Gestionnaire d'informations personnelles - PIM ). Il peut également être utilisé pour créer un blog grâce à son plugin dédié et au support du RSS.

En , JSPWiki intègre le processus d'incubation d'Apache Software Foundation.

Différences avec les autres moteurs de wiki 
JSPWiki utilise et étend la syntaxe wiki de PhpWiki.  Depuis la version 2.3, les CSS peuvent être intégrés en utilisant les tags %%.  Par exemple, un texte peut être mis en rouge en utilisant la syntaxe suivante : %%(color:red) RED TEXT %%.  JSPWiki permet d'attacher des fichiers à une page du wiki. Il permet également d'accéder au flux RSS des modifications d'une page.

Fonctionnalités 
 Internationalisation : JSPWiki utilise l'UTF-8 unicode comme encodage standard, lui permettant ainsi de fonctionner avec des langues telles que le thaï ou l'hébreu.
 Plugins : JSPWiki possède un système de plugin permettant aux utilisateurs expérimentés d'étendre ses fonctionnalités en utilisant Java. De nombreux plugins sont disponibles et même la fonction Modifications récentes est un plugin. Par l'intermédiaire de ce système de plugin, l'exécution de JSPWiki peut être adaptée.
 Formulaires : des formulaires peuvent être créé à l'aide de plugin. Il faut utiliser un gestionnaire de formulaire, lequel est similaire à l'interface de plugin. Les données résultats peuvent être évaluées en Java.
 Gestion de version et recherche : JSPWiki conserve les anciennes versions d'une page et permet la comparaison entre versions (pour tous les utilisateurs), la suppression de page (pour admin. uniquement). La recherche est basée sur Lucene (moteur de recherche également utilisé par MediaWiki).
 Gestion fichiers : des fichiers peuvent être attachés directement à une page du wiki. JSPWiki a comme philosophie qu'un wiki doit être aussi simple à utiliser qu'un email. L'historique des fichiers est accessible tout comme l'historique des versions de page.
 Modèles : Un administrateur peut changer l'apparence du wiki en utilisant des modèles. De nombreux modèles sont déjà présents, dont un qui donne à JSPWiki la même apparence que Wikipédia.
 RSS : Les modifications récentes peuvent être suivies grâce à un flux RSS. JSPWiki fournit des interfaces XML-RPC pour un accès par des applications tierces. Via le plugin de blog, JSPWiki peut être utilisé comme logiciel de blogging - le blog de Janne Jalkanen's est un blog JSPWiki. En utilisant d'autres plugins, JSPWiki peut être utilisé comme lecteur de flux RSS.
 Contrôle d'accès : dans la version 2.4, il y a un contrôle d'accès basé sur Java Authentication and Authorization Service (JAAS). Ce dernier permet aux administrateurs de mettre en place des accès pour des groupes à certaines pages (ou à certains groupes de pages) du wiki.
 Stockage : à travers son mécanisme de gestion de page wiki (PageProvider), les méthodes de stockage du wiki peuvent être modifiées. Le wiki peut être sauvegardé comme fichier texte ou dans un système de gestion de base de données. L'option par défaut est le stockage sous forme de fichiers texte. Cela simplifie le processus d'installation.
 Filtre : un mécanisme permet de réaliser des filtres, et ainsi le wiki peut transformer des mots-clés. Il existe par exemple des filtre anti-spam et des filtres pour émoticônes. Le filtre anti-spam retire les spams, et le filtre émoticônes transforme les émoticônes en image correspondante.
 WebDAV : JSPWiki supporte le protocole WebDAV pour l'accès aux pages. Ainsi les fichiers attachés peuvent être manipulés en utilisant directement le système de fichiers du système d'exploitation.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste de logiciels wiki

Liens externes 
  Site officiel JSPWiki
  Article de Linux Gazette
  JSPWiki & Glassfish Getting Started Series

Moteur de wiki
Plateforme Java
Logiciel libre sous licence Apache
JSPWiki
Produit lancé en 2001